Patrizier steht für:
 Patrizier, Angehörige eines antiken und mittelalterlichen Standes
 Der Patrizier, ein Computer-Strategiespiel mit Wirtschaftssimulation

Siehe auch:

 Patricius, antiker und byzantinischer Würdentitel
 Patriziergesellschaft
 Patrizierkrone
 Kölner Patriziat
 Münchner Patriziergeschlechter
 Erbmänner, das Patriziat in Stadt und Hochstift Münster
 Patriziat (Begriffsklärung)